Gulfstream ou Gulf Stream peut désigner :
 le Gulf Stream, un courant marin de l'océan Atlantique ;
 Gulf Stream, une ville de Floride, aux États-Unis ;
 Gulf Stream, une maison d'édition de Nantes ;
 Le Gulf Stream, un tableau peint par Winslow Homer en 1899 ;
 Gulfstream, un album musical de Michael Jones sorti en 1981 ;
 Gulfstream Aerospace, un constructeur américain d’avions ;
 Gulfstream International, une ancienne compagnie aérienne régionale américaine (maintenant Silver Airways).